Chiesa del Salvatore – chiesa di Baku, Azerbaigian, oggi adibita a sala concerti
Chiesa del Salvatore in Berestovo – chiesa di Kiev, Ucraina
Chiesa del Salvatore – chiesa di Monaco di Baviera, Germania
Chiesa del Salvatore – chiesa di Napoli, Italia
Chiesa del Salvatore – chiesa di Pechino, Italia
Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato – chiesa di San Pietroburgo, Russia
Chiesa del Salvatore – chiesa di Siviglia, Spagna

Pagine correlate 
 Cattedrale del Salvatore
 Chiesa del Santissimo Salvatore
 Chiesa di San Salvatore